Святилище Афродиты Пафии располагалось в древнегреческом городе Пафос на Кипре и было посвящено богине любви Афродите. Находясь там, где согласно мифу произошло рождение Афродиты, оно приобрело славу главного святилища Афродиты и служило местом паломничества в древнем мире в течение многих веков.

История 
Пафос считался священным местом у древних греков, которые верили в то, что это был тем местом, где Афродита вышла на берег после своего рождения из моря. Согласно Павсанию (I, 14), ее поклонение было привнесено в Пафос из Ассирии, а из Пафоса в Киферу, в Грецию.

Культ, вероятно, имел финикийское происхождение. Археологи установили, что киприоты почитали богиню плодородия до прихода греков и развили культ, который объединил эгейский и восточный мир. До того, как это было доказано археологией, считалось, что культ Афродиты развился ещё до Гомера (около 700 г. до н. э.), поскольку роща и алтарь Афродиты в Пафосе упоминаются в "Одиссее" (VIII, 362).

Женские статуэтки и амулеты, найденные в непосредственной близости от святилища, датируются началом III тысячелетия до нашей эры. Теменос (участок земли, выделенный из общего пользования и посвящённый богу, святилище, священная роща или священный участок) был хорошо известен до того, как на нём были возведены первые сооружения в позднем бронзовом веке.

Святилище было закрыто во время гонений на язычников в поздней Римской Империи в IV веке, к тому времени функционировавшее в течение тысяч лет, начиная с позднего бронзового века

Культовая деятельность 
Святилище Афродиты Пафии служило центром поклонения богине любви не только для Кипра, но и для всего Эгейского мира.

Кинирады, или потомки Кинира, имевшие финикийское происхождение, но носившие греческие по имени, были первосвященниками. Их могущество и власть были очень велики, но согласно некоторым надписям можно сделать вывод, что они управлялись сенатом и народным собранием. В святилище был и оракул.

Архитектура 
Святилище изображено на многих римских монетах периода Римской Империи времён правления императора Веспасиана, а также на более ранних и поздних, и особенно в стиле Септимия Севера.

Святилище было разрушено землетрясением, а затем восстановлено при Веспасиане.

Археология 
Остатки огромного святилища Афродиты все ещё различимы, его окружность отмечена огромными фундаментными стенами.

Густав Фридрих фон Хетч, архитектор из Копенгагена, попытался восстановить здание по описаниям монет, а также по археологическим остаткам.

Упоминания у современников 
Святилище часто упоминается античными авторами.

«Гомеровские гимны», написанные между VII-IV веками до н. э. и приписываемые Гомеру в древности, упоминают святилище:

Страбон писал:

Павсаний также описывал святилище:

Публий Корнелий Тацит описал алтарь и аниконический чёрный камень, которым поклонялись в святилище, как подобию Венеры:

Литература 
 Richard Maguire, Jane Chick, Approaching Cyprus: Proceedings of the Post-Graduate Conference of Cypriot

Примечания 

Афродита
Достопримечательности Пафоса